Zhou Jingwang, sacré roi à Chengzhou en -544.
 Zhou Jingwang (Ji Gai),  régna de -520 à -476.